Kevin Anderson var regerande mästare, men valde att inte deltaga detta år.

Jiří Veselý vann titeln efter att ha besegrat Egor Gerasimov med 7–6(7–2), 5–7, 6–3 i finalen.

Seedning
De fyra högst seedade spelarna började spela i den andra omgången.

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

Kvalificerade

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Referenser
Lottning
Kvallottning

Noter

Maharashtra Open 2020 – Singel
2020 – Singel